Haupt kan som auktorsförkortning betyda:

 H. Haupt
 Joachim Haupt
 Arthur Wing Haupt

Robotskapade auktorsförkortningar